Врата́рь:
 Вратарь — во многих командных спортивных играх — игрок, обязанностью которого является защищать свои ворота.
 Вратарь (футбол)
 Вратарь (водное поло)
 «Вратарь» — картина Сергея Григорьева.
 «Вратарь» — советский кинофильм 1936 года.
 «Вратарь» — испанский кинофильм 2000 года.
 «Вратарь» — фильм совместного производства трёх стран 2015 года.
 Вратарь (устар.) — человек, в обязанности которого входило следить за входными (въездными) воротами.

См. также 
 «Вратарь Галактики» — российский кинофильм.
 «Вратарь республики» — роман Льва Кассиля.